Lancia, een Italiaans automerk
 Vincenzo Lancia (1881–1937), een Italiaans autoconstructeur en oprichter van het gelijknamige automerk
 Lancia (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
 Lancia (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie grasmotten (Cambidae)